NGC 6991-1
NGC 6991-2